Die Abkürzung GTC steht für:
 General Terms & Conditions, englisches Pendant zu Allgemeine Geschäftsbedingungen
 German Team Championship, eine Kartrennserie
 Gran Telescopio Canarias, ein Großteleskop auf der Insel La Palma (Kanaren)
 Globe Trade Centre, ein im Aktienindex WIG 20 gelistetes polnisches Unternehmen 
 Generic Token Card, eine Authentifizierungsvariante des Extensible Authentication Protocol (EAP)
 GPU Technology Conference, siehe Nvidia #GPU Technology Conference
 Good Till Cancelled, ein Orderzusatz auf den Finanzmärkten, der dafür sorgt, dass eine Order solange gültig bleibt, bis sie ausgeführt oder gestrichen wurde
 Powiat Tczewski in der Woiwodschaft Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung